Первый дивизион 1986/1987 — 84-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 30 августа 1986 года и закончился 21 мая 1987 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1986/1987
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1986 году
Спорт в Бельгии в 1987 году